Sainte-Marie puede hacer referencia a:

Sainte-Marie

Sainte-Marie (Quebec), ciudad de Quebec, Canadá.

Comunas en 
 Sainte-Marie (Altos Alpes)
 Sainte-Marie (Ardenas)
 Sainte-Marie (Vouziers), antigua comuna francesa de las Ardenas, hoy integrada en Vouziers.
 Sainte-Marie (Cantal)
 Sainte-Marie (Charente), antigua comuna de Charente, hoy integrada en Chalais.
 Sainte-Marie (Doubs)
 Sainte-Marie (Gers)
 Sainte-Marie (Ille y Vilaine)
 Sainte-Marie (Nièvre)
 Sainte-Marie (Pirineos Atlánticos), antigua comuna de los Pirineos Atlánticos, hoy integrada en Oloron-Sainte-Marie.
 Sainte-Marie (Altos Pirineos)
 Sainte-Marie-sur-Mer, antigua comuna del Loira Atlántico, hoy integrada en Pornic.
 Sainte-Marie-la-Mer, gentilicio: Saint-Marinois.
 Sainte-Marie (Reunión), gentilicio: Sainte-Mariens.
 Sainte-Marie (Martinica), gentilicio: Samaritains.

Île Sainte-Marie, Isla Santa María (Madagascar), pequeña isla al noreste de Madagascar.

Otros

Lac-Sainte-Marie, municipio de Quebec, Canadá.
Sainte-Marie-de-Blandford, municipio de Quebec, Canadá.
Sainte-Marie-Madeleine, municipio de parroquia de Quebec, Canadá.
Sainte-Marie-Salomé, municipio de parroquia de Quebec, Canadá; gentilicio: Saloméens.

Sainte-Marie-à-Py, comuna francesa del Marne.
Sainte-Marie-au-Bosc, comuna francesa del Sena Marítimo.
Sainte-Marie-aux-Chênes, comuna francesa de Mosela.
Sainte-Marie-aux-Mines, comuna francesa del Alto Rin.
Sainte-Marie-Cappel, comuna francesa de Norte.
Sainte-Marie-d'Alloix, comuna francesa de Isère.
Sainte-Marie-d'Alvey, comuna francesa de Saboya.
Sainte-Marie-de-Chignac, comuna francesa de Dordoña.
Sainte-Marie-de-Cuines, comuna francesa de Saboya.
Sainte-Marie-de-Gosse, comuna francesa de las Landas.
Sainte-Marie-de-Ré, comuna francesa del Charente Marítimo.
Sainte-Marie-des-Champs, comuna francesa del Sena Marítimo.
Sainte-Marie-de-Vatimesnil, comuna francesa de Eure.
Sainte-Marie-de-Vaux, comuna francesa del Alto Vienne
Sainte-Marie-du-Bois, comuna francesa de la Mancha.
Sainte-Marie-du-Bois, comuna francesa de Mayenne.
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, comuna francesa de Marne.
Sainte-Marie-du-Mont, comuna francesa de Isère.
Sainte-Marie-du-Mont, comuna francesa de Mancha.
Sainte-Marie-en-Chanois, comuna francesa del Alto Saona.
Sainte-Marie-en-Chaux, comuna francesa del Alto Saona.
Sainte-Marie-Kerque, comuna francesa del Paso de Calais.
Sainte-Marie-la-Blanche, comuna francesa de la Côte-d'Or.
Sainte-Marie-Lapanouze, comuna francesa de Corrèze.
Sainte-Marie-la-Robert, comuna francesa de Orne.
Sainte-Marie-Laumont, comuna francesa de Calvados.
Sainte-Marie-Outre-l'Eau, comuna francesa de Calvados.
Sainte-Marie-sur-Ouche, comuna francesa de la Côte-d'Or.
Saintes-Maries-de-la-Mer comuna francesa de las Bocas del Ródano.

Sainte-Marie-Chevigny, sección de la comuna belga de Libramont-Chevigny, situada en Valonia, en la provincia de Luxemburgo.
Sainte-Marie-sur-Semois, sección de la comuna belga de Étalle, situada en Valonia, en la provincia de Luxemburgo.